Goolsbee ist der Familienname folgender Personen:

 Austan Goolsbee (* 1969), US-amerikanischer Ökonom
 Jennifer Goolsbee (* 1968), amerikanische Eiskunstläuferin